Rudolf Schlechter (1872-1925) – botanico tedesco
 Carl Schlechter (1874-1918) – scacchista austriaco
 Maria Kurz-Schlechter (1959) – sciatrice austriaca